Como Contrayerba se conoce a:

 Contrayerba (Monte) Un monte nevado de la Provincia de Yungay en el Perú;
 el nombre común de la planta Asclepias curassavica
 el nombre común de la planta Dorstenia brasiliensis Una hierba originaria de América del Sur, con aplicaciones o usos medicinales.
 el nombre común de la planta Dorstenia contrajerva